Saint-Trivier kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Trivier-sur-Moignans, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Trivier-de-Courtes, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,